Bombardier Flexity Classic — модель легкорейкового рухомого складу виробництва Bombardier Transportation.
Це сучасний двоспрямований зчленований трамвай із секцією з низькою підлогою, що забезпечує хороший доступ, особливо для пасажирів в інвалідних візках. Flexity Classic трамваї працюють на стандартній колії 1435 мм в Австралії, на 1000 мм в , 1450 мм у Дрездені та 1458 мм у .

Моделі Flexity діють у ряді німецьких міст; Норрчепінг та Стокгольм у Швеції; Краків та Гданськ у Польщі; та  у Південній Австралії.

Найближчі конкуренти Flexity Classic — Alstom Citadis, Siemens Combino, Siemens Avanto та інші трамваї Flexity від Bombardier.

Технічна специфікація

Примітки

Посилання 
 Flexity official site 
 Трамваї Flexity в Аделаїді

Трамваї Bombardier